Australian Open 2013 i herresingle var en del af Australian Open 2013 – det var 101. gang der blev spillet om herresingletitlen ved Australian Open. Turneringen blev afviklet i to faser. Først spilledes kvalifikationen, hvor 128 spillere spillede om 16 ledige pladser i hovedturneringen. I hovedturneringen fik de 16 kvalifikanter selskab af 104 spillere, der havde sikret sig direkte adgang til hovedturneringen på grundlag af deres verdensranglisteplacering, samt otte spillere som deltog på et wildcard. Hovedturneringen havde således deltagelse af 128 spillere.

Spillere

Resultater

Hovedturnering

Øverste fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Nederste fjerdedel

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open – Draws – Men's singles 

Herresingle 2013
2013